Марія Богемська (бл. 1124 р. — після 1172 р.) — богемська княжна, донька князя Богемії Собіслава I та принцеси Аделаїди.

У першому шлюбі була дружиною маркграфа Австрії, герцога Баварії Леопольда I;
в другому шлюбі — маркграфа Верони і Бадена Германа III.

І по материнській, і по батьківській лінії походила від великих князів Київських.

Біографія 
Марія була єдиною донькою князя Богемії Собіслава I та його дружини Аделаїди, доньки української князівни Предслави Святополківни, онуки Великого князя Київського Святополка ІІ.

Для зміцнення зв'язків між богемськими і австрійськими князями, її батько одружив Марію з маркграфом Австрії Леопольдом IV 28 вересня 1138 року. Наречена була в ранньому підлітковому віці, а нареченому було за 30 років. Богемсько-австрійський союз був ще більше зміцнений, коли молодша сестра Леопольда Гертруда фон Бабенберг одружилася з племінником Собіслава, князем Владиславом II, через два роки.

Перший шлюб Марії тривав три роки, закінчившись несподіваною смертю Леопольда в абатстві Нідеральтайх 1141 року. Оскільки у Леопольда не було спадкоємців, Австрія і Баварія перейшли до його старшого брата, герцога Генріх II.

Через рік Марія вийшла заміж за маркграфа Германа III, який з 1130 року був володарем Бадена. Марія була його другою дружиною. Герман брав участь у Другому хрестовому поході, а в 1151 році йому було передано у правління Верона імператором Конрадом III.

Марія мала з Германом доньку:

 Гертруда Баденська (бл. 1160 — бл. 1225), яка одружилася 1180 р. з Альбрехтом, графом Дагсбурга.

Герман помер 16 січня 1160 року. Подальших відомостей про Марію нема, хоча вона була жива мін. до 1172 року. Похована в Абатстві Бакнанг.

Родовід 
Марія веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Джерела 
 Vaníček V., Soběslav I. Přemyslovci v kontekstu evropských dějin v letech 1092—1140, Praha-Litomyšl 2007
 Velké dějiny zemí Koruny české, t. 1, Praha 1999, s. 553.

Дружини правителів Австрії
Пржемисловичі
Герцогині Баварії